Пабло Приджиони (; род. 17 мая 1977 года, Рио-Терсеро, провинция Кордова, Аргентина) — бывший аргентинский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. В настоящее время работает ассистентом главного тренера в команде НБА «Миннесота Тимбервулвз» и главным тренером сборной Аргентины.

Карьера 
В сезоне 2011/12 Приджиони выступал в составе «Каха Лабораль». Показатели 35-летнего разыгрывающего в Евролиге составили 12,8 очка и 4,6 передачи в среднем за игру.

10 июля 2012 года подписал однолетний контракт с клубом НБА «Нью-Йорк Никс». 35-летний Приджиони стал самым возрастным новичком НБА за последние 40 лет.

19 февраля 2015 года Приджиони перешёл в «Хьюстон Рокетс» в обмене на Алексея Шведа.

Достижения 
Личные
 Обладатель кубка принца Испании: 2002
 Лидер испанской лиги по перехватам: 2003
 MVP королевского Кубка Испании: 2006
 2 раза включен во вторую сборную всех звёзд Евролиги: 2006, 2007
 Лидер Евролиги по передачам: 2006
 Лидер Испанской лиги по 3-x очковым броскам: 2006, 2007, 2009
 MVP Суперкубка Испании: 2008

Командные
 Обладатель королевского Кубка Испании: 2004, 2006, 2009
 Обладатель Суперкубка Испании: 2005, 2006, 2007, 2008
 Испанской Лиги: 2008

 Сборная Аргентины
 2003 — чемпионат Южной Америки: Серебро
 2004 — чемпионат Южной Америки: Золото
 2007 — чемпионат Америки: Серебро
 2008 — ФИБА Даймонд Болл: Бронза
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008
 2009 — чемпионат Америки 2009: Бронза
 2011 — чемпионат Америки 2011: Золото

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 2010 FIBA World Championship Profile

Родившиеся в провинции Кордова (Аргентина)
Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Аликанте»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Баскетбольные тренеры Аргентины
Тренеры БК «Баскония»